Indre kan syfta på:

 Indre (Loire-Atlantique) – en kommun i departementet Loire-Atlantique i Frankrike
 Indre (departement) – ett franskt departement i Frankrike
 Indre-et-Loire – ett departement i västcentrala Frankrike
 Indre By – Köpenhamns mest centrala stadsdel
 Indre (flod) – en biflod till Loire